Премия имени К. А. Тимирязева — научная награда Академии наук СССР и Российской академии наук, названная в честь русского биолога, основоположника русской научной школы физиологов растений К. А. Тимирязева (1843—1920).
Присуждается Отделением физико-химической биологии (ОФХБ) Российской академии наук за выдающиеся работы в области физиологии растений.

Награждённые учёные

Примечания

Ссылки 
 Информация о Премии имени К. А. Тимирязева на сайте РАН  

Тимирязева
Тимирязева
Тимирязева